Loukov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Loukov u Mnichova Hradiště, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Loukov (Dolní Město), Ortsteil von Dolní Město, Okres Havlíčkův Brod
 Ortsteil von Háje nad Jizerou, Okres Semily

Siehe auch:
 Lukov
 Lukow